Бангей — городок в Саффолке, Англия
 Бунгей, Уилфред — кенийский бегун.
 Бунгей (город) — город в Анголе.

См. также 
 Бунгэй — японский литературный журнал.